«Sweet but Psycho» () — песня американской певицы Эйвы Макс, выпущенная 17 августа 2018 года на лейбле Atlantic Records в качестве первого сингла с ее дебютного студийного альбома Heaven & Hell. Она достигла 1-й строчки в 22 странах, включая Швецию, Финляндию, Норвегию и Великобританию, а также 10-й строчки в Billboard Hot 100. Песня стала самым продаваемым хитом конца 2019 года в Словении и получила платиновые сертификаты в 14 странах, а также бриллиантовые во Франции, Бразилии и Польше. Музыкальный клип был снят режиссером Шоми Патвари. Макс исполнил песню на нескольких телевизионных мероприятиях и как часть попурри во время шоу MTV Video Music Awards 2019 и MTV Europe Music Awards 2019.

Критика 
Сингл был встречен нейтральными и положительными отзывами музыкальных критиков. Джон Али из Billboard похвалил его за припев, мгновенно вызывающий привыкание. Сэм Брукс из The Spinoff сказал, что песня отлично вписалась бы в дебютный альбом Леди Гаги The Fame. Он похвалил Макс за слияние элементов музыки Гаги, Кэти Перри и Марины Диамандис. По словам сотрудников Belfast Telegraph, песня заразительно броская и дерзкая.

Позиции в чартах 
В Великобритании сингл «Sweet but Psycho» дебютировал под номером 77 в чарте «UK Singles Chart» 26 октября 2018 года. Спустя шесть недель, 7 декабря, сингл переместился на 2 место, где удерживал позицию в течение 3 недель. Спустя одну неделю песня заняла первое место в британском хит-параде.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео было выпущено 27 августа 2018 года на платформе Vevo. Режиссёром видеоклипа выступил Шоми Патвари. Оно было выпущено 27 августа 2018 года. Патвари использовал яркие цвета, чтобы видео воспринималось как искусственное, он не хотел, чтобы действия выглядели реалистичными, потому что клип был бы слишком жестоким.

Трек-лист

Награды и номинации

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни Эйвы Макс
Феминистические песни
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)
Песни, спродюсированные Cirkut